Nybytjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nybytjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Nybytjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (14,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn